Von Leuchtenberg (1817), Beiers hertogelijke geslacht
Von Leuchtenberg (1890), Russisch hertogelijk geslacht